La bataille ou combat de Châtillon peut désigner :
Bataille de Châtillon (1591), une bataille pendant les guerres de religion à Châtillon-en-Vendelais dans le département d'Ille-et-Vilaine.
 Combat de Châtillon-sur-Sèvre le  durant la guerre de Vendée
Première bataille de Châtillon (1793), une victoire vendéenne du  pendant la guerre de Vendée à Châtillon-sur-Sèvre dans le département des Deux-Sèvres.
Deuxième bataille de Châtillon (1793), une victoire vendéenne du  pendant la guerre de Vendée à Châtillon-sur-Sèvre dans le département des Deux-Sèvres.
 Combat de Châtillon (1800), le  en Italie durant la campagne d'Italie
Bataille de Châtillon (1815) pendant la Guerre de Vendée et Chouannerie de 1815 à Châtillon-sur-Sèvre, Saint-Pierre-des-Échaubrognes et Mauléon dans le département des Deux-Sèvres.
Première bataille de Châtillon (1870) (19 septembre) pendant la guerre de 1870 à Châtillon (Hauts-de-Seine)
Deuxième bataille de Châtillon (1870) (13 octobre) pendant la guerre de 1870 à Châtillon (Hauts-de-Seine)